Osoby:
 Darren Fletcher (ur. 1984), szkocki piłkarz 
 Tom Fletcher (ur. 1985), muzyk z Mcfly
 Andrew Fletcher (ur. 1961), muzyk angielski (Depeche Mode)
 Dexter Fletcher (ur. 1966), aktor brytyjski
 Frank Friday Fletcher (ur. 1855, zm. 1928), admirał amerykański
 Frank Jack Fletcher (ur. 1885, zm. 1973), admirał amerykański
 Guy Fletcher (ur. 1960), muzyk angielski (Dire Straits)
 Ken Fletcher (1940–2006), tenisista australijski
 Kevin Fletcher – amerykański koszykarz
 Louise Fletcher (ur. 1934), aktorka amerykańska
 Cari Elise Fletcher (ur. 1994), piosenkarka amerykańska
 Mundungus Fletcher – postać fikcyjna z powieści Harry Potter

Miejscowości w USA:
 Fletcher – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Henderson
 Fletcher – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Miami
 Fletcher – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Comanche
 Fletcher – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin

Gminy w USA:
 Fletcher (ang. Fletcher Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Fletcher (ang. Fletcher Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
 Fletcher (ang. Fletcher Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Franklin

Inne
 USS „Fletcher” – nazwa amerykańskich okrętów
 niszczyciele typu Fletcher
 (3265) Fletcher – planetoida